Supiot ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Supiot (* 1949), französischer Rechtswissenschaftler
 Claire Supiot (* 1968), französische Schwimmerin